El Negrito kan syfta på:

Honduras 

 El Negrito (kommun), Departamento de Yoro, 
 El Negrito (ort), Departamento de Yoro,